Indiánok

Hasonló címen 
 Indian (motorkerékpár)